А́ннино — многозначный топоним в России:
 Аннино — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Аннино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Аннино — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Аннино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Аннино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Аннино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Аннино — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Аннино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Аннино — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Аннино — село в Хвастовичском районе Калужской области.
 Аннино — посёлок в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Аннино — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Аннино — бывшая деревня, вошедшая в 1960 году состав Москвы, ныне район Выхино-Жулебино.
 Аннино — бывшая деревня, вошедшая в 1960 году состав Москвы, ныне район Чертаново Южное.
 Аннино — бывшая деревня, а впоследствии урочище, вошедшее в 2012 году в состав Москвы.
 Аннино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Аннино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Аннино — село в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Аннино — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Аннино — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Аннино — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Аннино — посёлок в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Аннино — село в Приволжском районе Самарской области.
 Аннино — посёлок в Екатериновском районе Саратовской области.
 Аннино — деревня в Ртищевском районе Саратовской области, упразднена в 1998 г.
 Аннино — деревня в Зубцовском районе Тверской области, Зубцовское сельское поселение.
 Аннино — деревня в Зубцовском районе Тверской области, Погорельское сельское поселение.
 Аннино — деревня в Зубцовском районе Тверской области, Столипинское сельское поселение.
 Аннино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Аннино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Аннино — деревня в Торжокском районе Тверской области.

 «Аннино» — станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.

 Аннино — усадьба, памятник градостроительства и архитектуры XVIII века. Объект культурного наследия народов России федерального значения.

См. также 
 Анино

